Брюлле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брюлле, Гаспар Огюст (1809—1873) — французский энтомолог.
 Брюлле, Роберт — американский экосоциолог.

См. также 
 Брюле
 Брюллов